Флаг муниципального образования Серышевский район Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2011 года решением Серышевского районного Совета народных депутатов № 140 и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7298.

Описание 
«Прямоугольное полотнище цвета морской волны (синий с изумрудно-зеленоватым оттенком) с отношением ширины к длине 2:3, с двойной окантовкой — снаружи чёрной, внутри белой (ширина чёрной полосы — 1/20, белой − 1/20 от ширины полотнища). Чёрная окантовка несёт орнамент в виде повторяющихся жёлтых пятен в форме зёрен. Посередине основной, зелёной части полотнища — белое изображение одуванчика».

Обоснование символики 
Флаг Серышевского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

За символ района принят цветок одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale), отличающийся неприхотливостью и жизнестойкостью. Созревший одуванчик — символизирует зрелость, мудрость, истинность бытия.

Зёрна на чёрной кайме — символ сельскохозяйственной направленности района.

Цвет морской волны символизирует великодушие и честность, верность и безупречность, молодость и надежду.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания